Big Alkali ist der Name einiger Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Big Alkali Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Colorado
 Big Alkali Lake (Kalifornien), ein See im US-Bundesstaat Kalifornien
 Big Alkali Lake (Nebraska), ein See im US-Bundesstaat Kalifornien
 Big Alkali Lake (Stausee), ein Stausee im US-Bundesstaat Colorado